Ве́рнблум () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Вернблум, Ларс (род. 1961) — шведский кёрлингист.
 Вернблум, Понтус (род. 1986) — шведский футболист.